Pantz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Pantz (1826–1879), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Anton von Pantz (1864–1945), österreichischer Beamter, Heraldiker und Genealoge
 Ferdinand Pantz (1868–1933), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker (CS, DnP)

Pantz bezeichnet 
 Charles Pantz, französische ehemalige Automobilmarke